La Princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (19 de diciembre de 1925 - 6 de febrero de 1980) fue una noble alemana, perteneciente a la Casa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg y una Princesa de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg por nacimiento, y a través de su matrimonio con Ernesto Augusto IV, príncipe de Hanóver, miembro de la Casa de Hannover.

Familia
Ortrudis era hija del príncipe Alberto de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg (1863-1948) y su segunda esposa, la princesa Hertha de Ysenburg y Büdingen (1883-1972), hija de Bruno, 3º príncipe de Ysenburg y Büdingen.

Matrimonio y descendencia
Ortrudis se casó con el príncipe Ernesto Augusto de Hannover (luego Ernesto Augusto, príncipe de Hannover, duque de Brunswick) el 31 de agosto de 1951 en el castillo de Marienburg, Nordstemmen, Hanóver, Alemania en una ceremonia de matrimonio civil. Se casaron cuatro días más tarde en una ceremonia religiosa en Hannover. Ernesto Augusto y Ortrudis tuvieron seis hijos:

Princesa María Victoria Luisa Herta Federica de Hanóver (n. 1952), casada con el conde Miguel von Hochberg y tuvieron descendencia.
Ernesto Augusto Alberto Pablo Otón Ruperto Óscar Bertoldo Federico-Fernando Cristian Luis, príncipe de Hanóver (n. 1954), casado primero con Chantal Hochuli y con descendencia, se casó luego con la princesa Carolina de Mónaco y tienen descendencia.
Príncipe Luis Rodolfo Jorge Guillermo Felipe Federico Wolrad Maximiliano de Hanóver (1955-88), casado con la condesa Isabel von Thurn und Valsassina-Como-Vercelli (1962-1988) con quien tuvo un hijo, el príncipe Otón Enrique de Hanóver. Luis se suicidó poco después de descubrir el cuerpo de su mujer, que había muerto de una sobredosis de droga.
La princesa Olga Sofía Carlota Ana de Hanóver (n. 1958)
Princesa Alejandra Irene Margarita Isabel Batilda de Hanóver (n. 1959), casada con Andreas, octavo príncipe de Leiningen y tuvieron descendencia.
Príncipe Enrique Julio Cristian Otón Federico Francisco Antonio Günther de Hanóver (n. 1961), casado con Thyra von Westernhagen y tuvieron descendencia (incluyendo a un hijo, Alberto, nacido el 138.º aniversario de la muerte de su antepasado, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha).

Tras la muerte de Ortrudis en 1980, su esposo viudo Ernesto Augusto se casó con la prima de Ortrudis, la condesa Mónica de Solms-Laubach en 1981.

Títulos, tratamientos, honores y armas

Títulos y tratamientos
"Son tratamientos y títulos tradicionales, más que legales, a veces usados por cortesía".

19 de diciembre de 1925 - 31 de agosto de 1951: Su Alteza Princesa Ortrudis de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.
31 de agosto de 1951 - 30 de enero de 1953: Su Alteza Real Princesa Ernesto Augusto de Hanóver.
30 de enero de 1953 - 6 de febrero de 1980: Su Alteza Real La princesa de Hanóver, duquesa de Brunswick.

Honores
  Dama de la Orden de las Santas Olga y Sofía (Reino de Grecia).

Ancestros

Notas

Referencias 

Princesas de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg
Nobles de Alemania del siglo XX
Consortes de la casa de Glücksburg
Princesas de Hannover por matrimonio